Arquette ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Arquette (geb. Robert Arquette; 1969–2016), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Courteney Cox Arquette (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Courteney Cox
 David Arquette (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Patricia Arquette (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Rosanna Arquette (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin